Петерсхайн — населённый пункт:

 Петерсхайн — сельский населённый пункт в городских границах Каменца, федеральная земля Саксония.
 Петерсхайн — сельский населённый пункт в коммуне Квицдорф-ам-Зе, район Баутцен, федеральная земля Саксония.